Eddy Blondeel (1906-2000) – ufficiale militare belga
 Hein Blondeel (1983) – attore belga
 Karel Blondeel (...) – triatleta belga
 Lancelot Blondeel (1498-1561) – pittore, incisore e ingegnere fiammingo
 Phillip Blondeel (1963) – chirurgo plastico belga
 Wim Blondeel (1973) – pesista belga